Simonsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas J. Simonsen
 Thomas J.Simonsen
 Reimer Simonsen

Robotskapade auktorsförkortningar